Neolamarckia är ett släkte av måreväxter. Neolamarckia ingår i familjen måreväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Måreväxter
Neolamarckia